Брие́дис () — латышская фамилия, происходит от  — «олень». Известные носители:
 Бриедис, Арвидс Ансович (1907—1958) — актёр, заслуженный артист Латвийской ССР (1958).
 Бриедис, Майрис (род. 1985) — латвийский боксёр-профессионал и кикбоксер.
 Бриедис, Пётр Янович (1905—1982) — латвийский государственный деятель, председатель Народного Сейма Латвии в 1940 и председатель Верховного Совета Латвийской ССР в 1940—1947 гг.
 Бриедис, Роналдс (род. 1980) — латвийский поэт.
 Бриедис, Фридрих Андреевич (1888—1918) — полковник РИА, командир латышских стрелков.
 Бриедис, Янис (род. 1930) — советский и латвийский оператор игрового и документального кино.

См. также 
 Бредис, Витаутас Юлианович (род. 1940) — советский литовский гребец.
 Бреде